Amajac hace referencia a varios artículos:

 Río Amajac, corriente de agua en el estado de Hidalgo, México.
 Paso de Amajac, localidad del municipio de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo, México.
 Los Baños de Santa María Amajac, localidad del municipio de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo, México.
 Santa María Amajac, localidad del municipio de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo, México.
 Santa María Amajac, localidad del municipio de San Salvador, en el estado de Hidalgo, México.